Sillett ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Sillett (1906–1945), englischer Fußballspieler
 John Sillett (* 1936), englischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Sillett (1933–1998), englischer Fußballspieler